Kaqchikel (volk), een Mayavolk
 Kaqchikel (taal), de taal van dat volk